HMS Lichfield — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании. Названы в честь английского города Личфилд.

 HMS Lichfield (1658) — 20-пушечный брандер. Бывший роялистский Patrick. Захвачен парламентаристами в 1658 году и переименован. В 1665 году переименован в Happy Entrance. Дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Lichfield (1695) — 48-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1695 году, перестроен в 1730 году. Разобран в 1744 году.
 HMS Lichfield (1746) — 50-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1746 году. Потерпел крушение у берегов Северной Африки в 1758 году.

Помимо перечисленных в списках флота значился HMS Lichfield Prize — 36-пушечный корабль 5 ранга. Захвачен у французов в 1703 году, продан в 1706 году.

Литература